Black River - польская стоунер-рок/хэви-метал-группа, основанная в 2008 году участниками таких групп, как Behemoth, Dimmu Borgir, Rootwater.

В 2008 году получила награду польской радиостанции Antyradio.

В 2009 году была номинирована на "Fryderyk", ежегодную польскую музыкальную премию.

В интервью от 9 Февраля 2014 года Томаш Врублевский заявил о распаде группы из-за проблем со здоровьем у вокалиста Maciej Taff'a.

Дискография 
 Black River (19 мая, 2008, Mystic Production)
 Black'N'Roll (21 сентября, 2009, Mystic Production)
 Trash (6 декабря, 2010, Mystic Production)

Видео 
 "Free Man" (2008, режиссёр: Roman Przylipiak)
 "Punky Blonde" (2008, режиссёр: Roman Przylipiak)
 "Silence" (2008, режиссёр: Roman Przylipiak)
 "Black'n'Roll" (2009, режиссёр: Roman Przylipiak)
 "Lucky in Hell" (2010, режиссёр: Roman Przylipiak)

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт группы
 

Музыкальные коллективы Польши
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Стоунер-рок-группы